La montaña rusa (España), Miedosos sobre ruedas (Latinoamérica) es un episodio de la quinta temporada de Bob Esponja.

Trama 
Ha llegado la más grande y peligrosa atracción a Fondo de Bikini, una gran montaña rusa llamada "El Feroz Puño del Dolor", Bob Esponja y Patricio están muy ansiosos por montar en ella, pero ellos se dan cuenta de que no es una gran idea por lo enorme y desafiante que es así que aplazan todo lo posible para evitar montar en ella pero sin mostrar que tienen miedo.

Créditos 
 Directores de Storyboard: Luke Brookshier & Tom King
 Guión por: Luke Brookshier & Tom King & Steven Banks
 Director creativo: Vincent Waller
 Director de animación: Alan Smart
 Supervisador de producción: Paul Tibbitt

Personajes
Bob Esponja
Patricio
Larry la langosta
Gary el caracol.

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2007